Luncile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Luncile (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Luncile (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea